Irish Professional Championship 1978 steht für:

 Irish Professional Championship 1978 (Februar), Snookerturnier im Februar 1978
 Irish Professional Championship 1978 (April), Snookerturnier im April 1978